Baczyński je priimek več oseb:
 Raimund Baczyński von Leszkowicz, avstro-ogrski general
 Krzysztof Kamil Baczyński, poljski pesnik
 Stanisław Baczyński, poljski literarni kritik in publicist (1890-1939)